Лівада-Міке () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Гребену.
 Лівада-Міке () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративно підпорядковується місту Лівада.